Cantitate așteptată: 51

Referințe

Surse externe

Egiptologie
O